

Patronymie 
 Java Siegertsz (1999-), actrice néerlandaise.
 Camilla Siegertsz (1969-), actrice néerlandaise.
 Redmar Siegertsz (2000-), acteur néerlandais.